Ariberto José Alejandro de Anhalt (en alemán, Aribert Joseph Alexander von Anhalt; Wörlitz, 18 de junio de 1866-Múnich, 24 de diciembre de 1933) fue regente de Anhalt desde septiembre hasta noviembre de 1918 por causa de la minoría de edad de su sobrino, el duque Joaquín Ernesto. Como regente, después de la revolución alemana de noviembre, abdicó en nombre de su sobrino el 12 de noviembre de 1918, terminando así el reinado de la Casa de Ascania sobre Anhalt.

Primeros años 
El príncipe Ariberto nació en Wörlitz, Alemania. Era el tercer hijo del duque Federico I de Anhalt, y de la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. Anhalt era un ducado soberano dentro del Imperio alemán.

Matrimonio 

El 6 de julio de 1891 contrajo matrimonio con la princesa María Luisa de Schleswig-Holstein en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. La princesa María Luisa era la hija del príncipe Cristián de Schleswig-Holstein y de la princesa Elena del Reino Unido, convirtiéndola en nieta de la reina Victoria. El primo hermano de la novia, el emperador alemán Guillermo II, había sido instrumental en concordar el enlace.

En diciembre de 1900, el duque de Anhalt usó su prerrogativa como duque reinante para anular el matrimonio. La princesa María Luisa, en visita oficial a Canadá en ese momento, volvió inmediatamente a Inglaterra. Según sus memorias, ella entendía su matrimonio como un voto obligatorio, así que no volvió a casarse. Sus memorias, sin embargo, también indican rabia sobre su experiencia marital y un obvio desagrado sobre su anterior marido.

Aunque las fuentes contemporáneas no lo sugirieron directamente como causa de la disolución del matrimonio, un número de fuentes contemporáneas y cuentas históricas posteriores sugieren que Ariberto era bisexual u homosexual, y algunos han sugerido que una indiscreción con un encuentro con un hombre fue el catalizador de la disolución y de que el matrimonio nunca se hubiera consumado. Sin embargo, otras fuentes más tarde sugieren que él tenía planes de volverse a casar. Ciertamente, era conocido que Ariberto pasaba sus vacaciones en Capri, una isla con reputación por atraer parejas homosexuales.

Regencia 
Cuando su sobrino, Joaquín Ernesto, sucedió a su padre como duque de Anhalt el 13 de septiembre de 1918, el príncipe Ariberto fue elegido como regente debido a la minoría de edad de Joaquín Ernesto. La breve regencia de Ariberto finalizó el 12 de noviembre de 1918 cuando abdicó en nombre de su sobrino tras la revolución alemana de noviembre. El ducado como resultado se convirtió en el Estado Libre de Anhalt.

Últimos años 
El príncipe Ariberto murió en Múnich a la edad de 67 años, el 24 de diciembre de 1933.

Ancestros

Referencias y notas 

Príncipes de Alemania
Casa de Ascania
Personas LGBT de Alemania
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Historia LGBT de Alemania
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Fallecidos en Múnich
Personas LGBT del siglo XIX